Borriol kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Borriol (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Borriol (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar